Bauchgefühl steht für:
 Intuition, eine Fähigkeit

Bauchgefühl ist der Titel der folgenden Filme:
 Bloch: Bauchgefühl, 15. Folge der Fernsehserie Bloch